I fiori del male – raccolta lirica di Charles Baudelaire
 I fiori del male – manga del 1974 di Kazuo Kamimura
 I fiori del male – manga del 2009 di Shūzō Oshimi
 I fiori del male – film del 2015 diretto da Claver Salizzato
 Fiori del Male – traccia dell'album The Dark Album